Никольское сельское поселение — муниципальное образование в Заветинском районе Ростовской области.

Административный центр — хутор Никольский.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 НИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Заветинского района